Guusje Nederhorst, actrice néerlandaise
Nederhorst den Berg, village des Pays-Bas